

Старосултангулово — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Старосултангулово — присілок, Балтачевський район, Башкортостан

Див. також 
 Новосултангулово
 Султангулово